Otocelididae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Otocelididae i klassen Acoela, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Otocelididae 11 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Otocelididae